Questa è una lista dei comuni della Grecia con più di 30.000 abitanti.

Altri progetti 

Grecia per popolazione